Rue Henri-Barbusse à Argenteuil
 Rue Henri-Barbusse à Aubervilliers
 Rue Henri-Barbusse à Clichy
 Rue Henri-Barbusse à Échirolles
 Rue Henri-Barbusse à Gennevilliers
 Rue Henri-Barbusse à Grenoble
 Rue Henri-Barbusse à Joinville-le-Pont
 Rue Henri-Barbusse à Marseille
 Rue Henri-Barbusse à Montfermeil
 Rue Henri-Barbusse à Nanterre
 Rue Henri-Barbusse à Noisy-le-Sec
 Rue Henri-Barbusse à Paris

Voir aussi 
 Avenue Henri-Barbusse.